Такмичење у трчању на 200 метара у мушкој конкуренцији на 11. Европском првенству у атлетици за млађе сениоре 2017. у Бидгошћу одржано је 14. и 15. јула 2017. на стадиону Жђислав Кшишковјак.

Титулу освојену у Талину 2015, није бранио Карол Залевски из Пољске јер је прешао у сениоре.

Земље учеснице 
Учествовало је 27 такмичара из 21 земље.

  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)

Освајачи медаља

Квалификациона норма 
Требало је да квалификациону норму такмичари остваре у периоду од 1. јануара 2016. до 4. јула 2017. године.

Сатница

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2017. години 
Десет најбољих атлетичара у трци на 200 метара 2017. године до почетка првенства (12. јул 2017), имали су следећи пласман на европској ранг листи. (СРЛ)

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Резултати

Квалификације 

Квалификације су одржане 14. јула 2017. године. Такмичари су били подељени у 4 групе. У полуфинале су се пласирали прва 3 из сваке групе (КВ) и 4 на основу резултата (кв),,,
Старт: група 1 у 19:14, група 2 у 19:21, група 3 у 19:28, група 4 у 19:35.
Ветар: група 1: 0,0 м/с, група 2: +0,9 м/с, група 3: +0,3 м/с, група 4: +0,9 м/с

Полуфинале 
Полуфинале се одржало 15. јула 2017. године. У полуфиналу су учествовале 16 такмичари, подељене у 2 групе. У финале су се пласирали по 3 првопласирана из група (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв).,,
Старт: група 1 у 16:52, група 2 у 17:00.
Ветар: група 1: +0,9 м/с, група 2: +0,9 м/с.

Финале 
Финале је одржано 15. јула 2017. године у 20:30.,

Ветар: +1,6 м/с

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати 2017. (стране 18 - 21)

Европско првенство у атлетици за млађе сениоре 2017.
Трка на 200 метара на Европском првенству у атлетици за млађе сениоре